Longnor ist der Name folgender Ortschaften im Vereinigten Königreich:
 Longnor (Shropshire) in Shropshire
 Longnor (Staffordshire) im Peak District, Staffordshire